16-й чемпионат России по футболу начался 10 марта 2007 года, закончился 11 ноября. Первый матч между командами «Луч-Энергия» и «Москва» начался в 11:00 по московскому времени, а первый гол в сезоне забил нападающий москвичей аргентинец Эктор Бракамонте. Закончился чемпионат 11 ноября. Только в последнем туре определился чемпион 2007 года — им, впервые в истории проведения чемпионатов России (с 1992 года), стал клуб «Зенит» Санкт-Петербург.

Серебряным призёром чемпионата, третий год подряд, стал клуб «Спартак» Москва, бронзовым — чемпион России 2006 года ЦСКА Москва.

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Кубань» Краснодар и «Ростов» Ростов-на-Дону.

Победитель в турнире дублирующих составов: «Спартак»-д Москва

Команды ‒ участницы 

В соревнованиях российской премьер-лиги в 2007 году принимали участие 16 команд:

Турнирная таблица 

* ФК «Москва» получил возможность выступить в Кубке УЕФА 2008/2009 в результате победы ЦСКА в Кубке России 2007/2008, «Сатурн» при этом стал участником Кубка Интертото 2008.

Составы команд

Результаты матчей 

* Матч 15-го тура, проходивший 1 июля, закончился со счётом 1:2, но затем ФК «Москва» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие незаявленного игрока (Романа Губника).

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Рекорды в чемпионате 

 Самая крупная победа хозяев (+4):
 10/06/2007 «Луч» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) 4:0
 19/08/2007 «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) 4:0
 26/08/2007 ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4:0
 7/10/2007 ЦСКА (Москва) — «Луч» (Владивосток) 4:0
 Самая крупная победа гостей (-4):
 17/06/2007 «Кубань» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче(7):
 24/06/2007 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 4:3
 30/06/2007 «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 5:2
 23/09/2007 «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) 4:3

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 167 игр (69,58 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 117 матчах (70,06 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 50 гости (29,94 % от общего количества побед). В 27 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (16,17 % от общего количества побед). 73 матча завершились вничью (30,42 % от общего количества игр), в том числе 24 с нулевым счётом (10,0 % от общего количества игр).

Было забито 562 гола, по 2,34 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 347 мячей (61,74 % от общего количества голов), 215 мячей забили гости (38,26 % от общего количества голов). С пенальти было забито 57 мячей (10,14 % от общего количества голов). Всего было назначено 74 одиннадцатиметровых ударов, в среднем в каждом третьем матче (по 0,31 пенальти в каждом матче). Нереализовано 17 пенальти (29,82 % от общего количества пенальти).

Показано 1080 жёлтых карточек (4,5 в среднем за матч). Из них 563 (52,13 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 425 (39,35 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 54 (5,0 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 28 (2,59 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 49 красных карточек (в среднем по 0,2 КК за матч), из них 27 (55,1 %) было показано за вторую жёлтую. 23 раза (46,94 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 5 раз (10,2 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение, 4 раза (8,16 %) за фол последней надежды.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 3 147 567 человек (в среднем 13 115 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Главные тренеры

Судьи 
Перед началом чемпионата Исполком РФС утвердил список главных арбитров для обслуживания матчей первого круга в премьер-лиге. Помимо нижеперечисленных судей из утверждённых списков на некоторые матчи были привлечены иностранные арбитры.

По итогам сезона в конкурсе «Золотая мантия», проводимом изданием «Спорт-Экспресс», был определён лучший арбитр. Им второй год подряд стал Игорь Егоров. Второе и третье места в конкурсе заняли Александр Колобаев и Станислав Сухина.

Основной список главных арбитров:

Список резервных главных арбитров:

¹ Включены в список после 1-го круга.
* В скобках количество проведённых игр в чемпионате 2007

Список приглашённых иностранных главных арбитров (7):
 Эрик Брамхар (Eric Braamhaar, Нидерланды) обслуживал матч 3 тура ЦСКА — «Локомотив» (2:0)
 Ярослав Яра (Jaroslav Jára, Чехия) обслуживал матч 10 тура «Спартак» Москва — «Локомотив» (1:2)
 Маркус Мерк (Markus Merk, Германия) обслуживал матч 11 тура ЦСКА — «Зенит» (2:0)
 Франк Де Блекере (Frank De Bleeckere, Бельгия) обслуживал матч 12 тура «Зенит» — «Локомотив» (1:1)
 Геральд Ленер (Gerald Lehner, Австрия) обслуживал матч 13 тура «Москва» — «Спартак» Москва (2:0)
 Альберто Ундиано Мальенко (Alberto Undiano Mallenco, Испания) обслуживал матч 23 тура «Спартак» Москва — ЦСКА (1:1)
 Клаус Бо Ларсен (Claus Bo Larsen, Дания) обслуживал матч 25 тура «Зенит» — ЦСКА (2:1).

Турнир дублирующих составов 
В день, предшествующий дню матча между основными составами команд этих же клубов, проводился матч дублирующих составов.

Турнирное положение 
Итоговая таблица

Результаты матчей

Экипировка клубов

Список «33 лучших» 
Утвержден техническим комитетом РФС 30 ноября 2007 года.

Вратари 
  1.  Кински («Сатурн»); 2. Габулов («Кубань»); 3.  Плетикоса («Спартак»);

Защитники 
 Правые: 1.  Иванович («Локомотив»); 2. Анюков («Зенит»); 3. В. Березуцкий (ЦСКА).
 Правые центральные: 1. Игнашевич (ЦСКА); 2. Колодин («Динамо»); 3.  Ковач («Спартак»).
 Левые центральные: 1.  Дюрица («Сатурн»); 2.  Штранцль («Спартак»); 3.  Ломбертс («Зенит»).
 Левые: 1. А. Березуцкий (ЦСКА); 2.  Ким Дон Джин («Зенит»); 3.  Спахич («Локомотив»).

Полузащитники 
 Правые: 1.  Красич (ЦСКА); 2. В. Быстров («Спартак»); 3. Ал. Иванов («Луч-Энергия» и «Сатурн»).
 Опорные: 1.  Тимощук («Зенит»); 2. Хохлов («Динамо»); 3. Игонин («Сатурн»).
 Центральные: 1. Зырянов («Зенит»); 2. Титов («Спартак»); 3. Семшов («Динамо»).
 Левые: 1. Жирков (ЦСКА); 2. Билялетдинов («Локомотив»); 3. Торбинский («Спартак»).

Нападающие 
 Правые: 1.  Вагнер Лав (ЦСКА); 2. Павлюченко («Спартак»); 3.  Данни («Динамо»).
 Левые: 1. Аршавин («Зенит»); 2.  Жо (ЦСКА); 3. Сычёв («Локомотив»)

Призы

Примечания

Ссылки 
 РФПЛ
 РФС

Чемпионат России по футболу 2007